

Geografia 
 La Varenne – comune soppresso dei Paesi della Loira, in Francia
 La Varenne – frazione del comune di Ver-lès-Chartres, nel Centro-Valle della Loira, in Francia
 La Varenne-Saint-Hilaire – antico villaggio della Île-de-France
 La Varenne – altro nome del comune di La Motte-Saint-Jean, nella regione Saône-et-Loire

Persone 
 François Pierre de La Varenne – cuoco e scrittore gastronomico francese
 Guillaume Fouquet de la Varenne – cuoco francese

Pagine correlate 
Varenne (disambigua)